Néppárt, a plebejusokat képviselő politikai csoport a Római Köztársaságban (i. e. 2–1. század)
 Gyűjtőpárt
 Európai Néppárt
 Néppárt (Bháratíja Dzsanata Párt, BJP), indiai párt
 Néppárt (NP), magyarországi párt
 Néppárt (PPI), olaszországi párt
 Néppárt (Partidul Poporului), romániai párt
 Néppárt (Partia Popullore, PP), albániai párt (1921–1924)
 Néppárt (Belgium)
 Néppárt (Dél-Afrika) (1939–1941)
 Néppárt (Egyiptom)
 Néppárt (Horvátország) (Narodna stranka)
 Néppárt (Lettország)
 Néppárt (Partido Popular, PP) spanyol jobboldali párt
 Néppárt (Svédország)
 Néppárt (Szerbia)
 Néppárt (Ukrajna)